Васили́ск (от  — царёк):

 Василиск — существо, толкуемое как ядовитая змея или как мифический чудовищный змей.
 Василиски — род ящериц из семейства Corytophanidae.
 «Василиск» — японская манга и аниме-сериал.
 «Basilisk» —  открытый и свободный браузер, созданный разработчиками Pale Moon.

Имя 
Василиск — личное мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Василиск — византийский император.
 Василиск Команский — христианский святой, мученик.
 Василиск Сибирский (ок. 1740—1824) — сибирский пустынножитель, преподобный Русской православной церкви.
 Василиск Гнедов (1890—1978) — русский поэт-авангардист, один из лидеров движения эгофутуристов.

Оружие 
 «Василиск» — средневековое огнестрельное орудие.
 «Василиск» — САУ в фантастической вселенной Warhammer 40,000.

Разное 
 Василиск Роко — мысленный эксперимент.